Флаг Восхо́да — официальный символ ЗАТО городской округ Восход Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2265.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением сторон: ширина к длине 2:3, красного цвета, с синей полосой по верхнему краю полотнища шириной 1/4 от общей ширины, несущее в центре изображение фигур герба городского округа Восход».

Обоснование символики 
Флаг городского округа Восход составлен на основании герба городского округа Восход, который по своему содержанию «говорящий герб» — его композиция гармонично отражает название посёлка.

Возникающее солнце — символ творящего первоначала, являясь источником тепла, мира и согласия, изливает на землю поток жизнетворных сил, а на людей — свою благодать.

Жёлтый цвет (золото) символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Красный цвет символизирует труд, мужество, праздник, и красоту.

Синяя полоса символизирует небо и чистоту окружающей природы.

Синий цвет — символ мира, искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели.

Громовые стрелы, основной элемент эмблемы связи Вооружённых Сил Российской Федерации — указатели пути, символизируют целеустремлённость и указывают на градообразующий объект связи на территории посёлка.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, чистоты, веры.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением молнии